Ра́йан Ка́ртрайт (, род. 14 марта 1981 года, Эрдингтон) — английский телевизионный и киноактёр. Наиболее известен по роли Гино в фильме «Территория девственниц» и Гари Бэлла в телесериале «Люди Альфа».

Ранняя жизнь и образование 
Райан Картрайт родился в Эрдингтоне. У него есть старший брат Че Картрайт, который также является актёром.

С 2006 года Картрайт живёт в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании